Karl-Marx-Universität war

 von 1953 bis 1991 der Name der heutigen Corvinus-Universität Budapest
 in den Jahren 1953 bis 1991 die offizielle Bezeichnung der Universität Leipzig
 eine vorgeschlagene, aber niemals die offizielle Bezeichnung der Universität Trier
 die propagierte Umbezeichnung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main im Zuge der 68er-Bewegung